Garrett Mitchell (né le  à Regina, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Carrière de joueur 
Capitaine des Pats de Regina lors de la saison 2010-11, il débute avec ce club quelques saisons auparavant soit en 2006-07. Il y joue un rôle défensif amassant 31 points lors de sa meilleure saison offensive. Il représente une fois le Canada lors d'une compétition internationale.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007 ||Pats Canadiens de Regina ||SMHL ||42 ||14 ||11 ||25 ||140 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 ||Pats de Regina ||LHOu ||4 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Pats de Regina ||LHOu ||62 ||8 ||5 ||13 ||73 ||6 ||1 ||0 ||1 ||6
|- 
|2008-2009 ||Pats de Regina ||LHOu ||71 ||10 ||5 ||15 ||140 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Pats de Regina ||LHOu ||57 ||15 ||16 ||31 ||110 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 ||Bears de Hershey ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Pats de Regina ||LHOu ||70 ||18 ||34 ||52 ||140 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 ||Bears de Hershey ||LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 2 || 0 ||0  || 0 || 7 || - ||-  || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Bears de Hershey || LAH || 65 || 6 || 9 || 15 || 85 || 5 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2012-2013 || Bears de Hershey || LAH || 75 || 15 || 15 || 30 || 94 || 5 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2013-2014 || Bears de Hershey || LAH || 17 || 0 || 2 || 2 || 44 || - || - || - ||  -|| -
|-
| 2014-2015 || Bears de Hershey || LAH || 64 || 4 || 4 || 8 || 121 || 10 || 1 || 2 || 3 || 10
|-
| 2015-2016 || Bears de Hershey || LAH || 58 || 11 || 16 || 27 || 90 || 20 || 1 || 4 || 5 || 23
|-
| 2016-2017 || Bears de Hershey || LAH || 71 || 10 || 10 || 20 || 121 || 12 || 0 || 0 || 0 ||6
|-
| 2016-2017 || Capitals de Washington || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
|2017-2018 || Bears de Hershey || LAH ||47 ||7 ||1 ||8 ||70 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || HKm Zvolen || Extraliga slo.||28 ||4 ||6 ||10 ||70 ||11 ||7 ||2 ||9 ||18
|-
|2019-2020 || Royals de Reading || ECHL ||40 ||10 ||19 ||29 ||106 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Rocket de Laval || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || IceHogs de Rockford || LAH ||15 ||4 ||2 ||6 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || IceHogs de Rockford || LAH ||29 ||3 ||2 ||5 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || IceHogs de Rockford || LAH ||  || 

|1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Internationales 

|2009 ||align="left"| Canada U18 ||align="left"| Championnat du monde junior U18 || 6 || 0 || 1 || 1 || 6 ||align="left"|

Notes et références 

Naissance en septembre 1991
Naissance à Regina
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Pats de Regina
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur des Capitals de Washington
Joueur du HKm Zvolen
Joueur du Rocket de Laval
Joueur des Royals de Reading
Joueur des IceHogs de Rockford